Alfred William Alcock (1859-1933), naturaliste britannique ;
 Charles Alcock (1842-1907), footballeur puis dirigeant de football anglais ;
 Charles R. Alcock (1951-), astronome anglo-américain ;
 George Alcock (1912-2000), astronome anglais ;
 James Alcock (1942-), psychologue canadien ;
 John Alcock (1892-1919), aviateur étasunien ;
 Joseph Alcock (1790-1864), homme politique français ;
 Lindsay Alcock (1977-), skeletoneuse canadienne ;
 Nora Lilian Alcock (1874-1972), mycologue et phytopathologiste britannique ;
 Pearl Alcock (1934-2006), propriétaire de club et artiste jamaïcaine ;
 Rutherford Alcock (1809-1897), diplomate britannique ;
 Terry Alcock (1946-), footballeur anglais;
 Milly Alcock (2000- ), actrice australienne.